Iluminação - fenômeno físico resultante da exposição de uma fonte de luz 
Ou ainda:
Bodhi - no budismo, termo que remete ao "desperto", o "iluminado"
Illuminati - diversos grupos, alguns históricos outros modernos, reais ou fictícios; os "iluminados"
O Iluminado - filme de Stanley Kubrick
O Iluminado - romance de Stephen King
Iluminado (álbum de Dominguinhos)

Desambiguação